Savu (wyspa)
 Savu (lud)
 język savu